BVO steht für:
 Beihilfenverordnung
 Belade- und Verpackungsordnung
 II. Berechnungsverordnung
 Bibliotheksverordnung
 Busverkehr Ostwestfalen
 BVO Bahn, siehe Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft
 BVO Verkehrsbetriebe Erzgebirge
 verkürzt für Bundesverdienstorden = Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
 Bundesverband Osteopathie

BvO steht für:
 Behandlung vor Ort, ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst (ohne anschließenden Transport in ein Krankenhaus)

bvo steht für:
 Bolgo (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte Bua-Sprache im Tschad

Siehe auch:
 BVÖ

Abkürzung